

Топоніми

Дендропарк
 Софіївка — дендропарк в Умані

Місцевості
 Софіївка — місцевість у Києві
 Софіївка — місцевість у Львові
 Софіївка — місцевість в Івано-Франківську
 Софіївка — місцевість у Новомиргороді
 Софіївка — місцевість у с. Проців (Бориспільський район Київської обл.)

Місто:
 Софіївка — назва міста Вільнянськ до 1935 року
 Софіївка () або Трохимбрід — єврейське містечко, яке існувало на Західній Україні з кінця XVIII століття до 1942 року

Селища міського типу:
 Софіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (до 2020 — ліквідований Софіївський район, районний центр)
 Софіївка — Донецька область, Єнакієвська міська рада
 Софіївка — Донецька область, Краматорська міська рада

Села:
 Софіївка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Софіївка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Софіївка — Вінницька область, Хмільницький район, Калинівська міська громада
 Софіївка — Вінницька область, Хмільницький район, Жданівська сільська громада
 Софіївка — Волинська область, Луцький район, (до 2020 — ліквідований Горохівський район)
 Софіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Софіївка — Донецька область, Краматорський район, Олександрівська селищна громада
 Софіївка — Донецька область, Краматорський район, Дружківська міська громада
 Софіївка — Запорізька область, Бердянський район, Андріївська селищна рада
 Софіївка — Запорізька область, Бердянський район, Коларівська сільська громада
 Софіївка — Запорізька область, Запорізький район
 Софіївка — Київська область, Броварський район
 Софіївка — Київська область, Фастівський район
 Софіївка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Софіївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Софіївка — Луганська область, Сватівський район
 Софіївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Софіївка — Миколаївська область, Первомайський район
 Софіївка — Одеська область, Березівський район, Березівська міська громада
 Софіївка — Одеська область, Березівський район, Знам'янська сільська громада
 Софіївка — Одеська область, Березівський район, Миколаївська селищна громада
 Софіївка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Софіївка — Сумська область, Охтирський район
 Софіївка — Сумська область, Сумський район, Лебединська міська громада
 Софіївка — Сумська область, Сумський район, Миколаївська сільська громада
 Софіївка — Харківська область, Лозівський район
 Софіївка — Харківська область, Красноградський район
 Софіївка — Херсонська область, Херсонський район (до 2020 — ліквідований Білозерський район)
 Софіївка — Херсонська область, Каховський район, Горностаївська селищна громада (до 2020 — ліквідований Горностаївський район)
 Софіївка — Херсонська область, Каховський район, Любимівська селищна громада
 Софіївка — Херсонська область, Генічеський район
 Софіївка — Черкаська область, Золотоніський район
 Софіївка — Черкаська область, Черкаський район
 Софіївка — Чернігівська область, Ніжинський район (до 2020 — ліквідований Носівський район)
 Софіївка — Чернігівська область, Корюківський район (до 2020 — ліквідований Сновський район)

Селища:
 Софіївка — Луганська область, Алчевський район
 Софіївка — Чернігівська область, Прилуцький район

Колонії:
 Софіївка — колишня німецька колонія на території сучасного Дубровицького районі Рівненської області.

Транспорт:
 Софіївка — роз'їзд Шевченківської дирекції Одеської залізниці за 2 км від села Тернівка Черкаської області
 Софіївка — головна автостанція районного центра Софіївського району смт Софіївка

Заповідне урочище:
 Софіївка — заповідне урочище, Чернігівська область

Інше 
 Софіївка — ювілейна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України в 1996 році.

Див. також 
 Видно-Софіївка
 Малософіївка
 Новософіївка
 Почино-Софіївка
 Софіївка Друга
 Софіївка Перша